Доминчик:

 Доминчик, Дагмара (род. 1976) — польская и американская актриса.
 Доминчик, Марика (род. 1980) — американская актриса.